

Reino Unido 
Westminster — área do centro de Londres
Westminster (Metropolitano de Londres)
Abadia de Westminster
Catedral de Westminster
Cidade de Westminster
Palácio de Westminster
Universidade de Westminster

Canadá 
New Westminster

Estados Unidos da América 
Westminster (Califórnia)
Westminster (Carolina do Sul)
Westminster (Colorado)
Westminster (Luisiana)
Westminster (Maryland)

Westminster (Texas)

Outros 
Austin Westminster
Assembleia de Westminster
Confissão de Fé de Westminster
Duque de Westminster
Estatuto de Westminster
Sistema Westminster

Desambiguações de topônimos